Sushumna bezeichnet im Kundalini-Yoga und im Tantra eine Nadi (Energieleitbahn) des menschlichen Körpers. Diese Energieleitbahn soll in etwa der Wirbelsäule folgen und an ihrem unteren Ende beginnen und am oberen Ende enden.

Die Sushumna stellt im tantrischen System der Energieleitbahnen den mittleren Kanal dar, den Zentralkanal, durch den die Kundalini durch alle Chakren (das sind, gemäß dem Tantra, die Energiezentren entlang der Wirbelsäule) aufsteigt.

Einzelnachweise 

Hinduismus
Yoga
Tantra